2 miejscowości w Polsce: 
 Górsko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Przemęt 
 Górsko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino